Aero A-300, een Tsjechoslowaakse bommenwerper uit het interbellum gebouwd door Aero.
Airbus A300, een vliegtuig
Een verkeersweg: 
A300 (Groot-Brittannië)
A-300 (Rusland)